Босио () — фамилия, известные носители:

 Босио, Джейми (род. 1991) — гибралтарский футболист, полузащитник.
 Босио, Джеймс (род. 1991) — гибралтарский футболист, защитник.
 Босио, Рори  (род. 1984) — американская бегунья на ультрамарафонские дистанции.

См. также 
 Бозио